No Brasil
 Bairro da Paz (Manaus)
 Bairro da Paz (Salvador)

Desambiguação